Сан Хулијан има више значења:

 Сан Хулијан, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хулијан (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хулијан (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Хулијан (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Хулијан (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хулијан, Ел Техабан (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хулијан (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хулијан (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хулијан (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хулијан (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хулијан (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хулијан (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хулијан (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хулијан (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Сан Хулијан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хулијан (Сан Хулијан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хулијан (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Хулијан (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хулијан (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хулијан (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хулијан (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хулијан (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хулијан (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хулијан (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Хулијан (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хулијан (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хулијан (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хулијан (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хулијан (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику